Змагання з плавання на 200 метрів на спині серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 11 і 12 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Призери

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів на спині (жінки)